The Uniques su:

The Uniques (Jamajka), jamajčanski vokalni sastav
The Uniques (Louisiana), rock-sastav s Joeom Stampleyem iz 1960ih
The Uniques (Florida), rock-sastav s Duaneom u Greggu Allmanu iz 1960ih